Relacja między Fryderykiem Nietzsche a Maxem Stirnerem była często poruszana, a wielu autorów omawiało w swoich pracach pozorne podobieństwa, czasami poruszając kwestię wpływów. W Niemczech, w pierwszych latach od pojawienia się Nietzschego, częściej dyskutowano o powiązaniach jego myśli z Arthurem Schopenhauerem niż Stirnerem. Jest pewne, że Nietzsche czytał o książce Stirnera Jedyny i jego własność (Der Einzige und sein Eigentum, 1845), o której wspomina Friedrich Albert Lange w Historii materializmu i krytyce jego znaczenia dla teraźniejszości (1866) oraz Eduard von Hartmann w Filozofii nieświadomości (1869), obie książki młody Nietzsche znał zresztą bardzo dobrze. Nie ma jednak niepodważalnych dowodów, aby faktycznie ją przeczytał, ponieważ nie ma wzmianki o Stirnerze nigdzie w jego publikacjach, gazetach czy korespondencji.

Jednak gdy tylko dzieło Nietzschego zaczęło docierać do szerszej publiczności, pojawiło się pytanie, czy rzeczywiście był pod wpływem Stirnera. Już w 1891 (gdy Nietzsche jeszcze żył, choć był niezdolny do pracy z powodu choroby psychicznej) Eduard von Hartmann posunął się nawet do sugestii, że dokonał plagiatu od Stirnera. Na przełomie wieków przekonanie, że Stirner miał wpływ na Nietzschego, było tak rozpowszechnione, że stało się czymś oczywistym, przynajmniej w Niemczech. Skłoniło to jednego z obserwatorów do odnotowania w 1907, że „wpływ Stirnera we współczesne Niemcy przybrał zadziwiające rozmiary i był równoległy do wpływów Nietzsche. Uważa się, że tych dwóch myślicieli reprezentuje zasadniczo tę samą filozofię”.

Niemniej jednak od samego początku tego, co określano jako „wielką debatę” dotyczącą możliwego wpływu Stirnera na Nietzschego – pozytywnego lub negatywnego – odnotowano poważne problemy z tą ideą. W połowie XX wieku, jeśli Stirner byłby w ogóle wspomniany w pracach o Nietzsche, jego wpływy były często odrzucane lub uznawane jako niemożliwe do uzasadnienia.

Jednak idea, że Nietzsche był w jakiś sposób pod wpływem Stirnera, nadal przyciąga, być może dlatego, że wydaje się koniecznym często zauważanych (choć prawdopodobnie powierzchownych) podobieństw w ich dziełach. W każdym razie najbardziej znaczące problemy z możliwym wpływem Stirnera na Nietzschego, nie ograniczają się do trudności w ustaleniu, czy Fryderyk wiedział, czy czytał o Maxie. Polegają również na dokładnym ustaleniu, w jaki sposób i dlaczego szczególnie Stirner mógł mieć znaczący wpływ na Nietzsche.

Sugestie wpływów i możliwe powiązania ze Stirnerem z okresu 

Źródłem debaty wokół tego, czy Nietzsche przeczytał dzieło Stirnera – a jeśli tak, to czy był pod jego wpływem – wydaje się wynikać z pozornych podobieństw między poglądami obu mężczyzn, wyrażonymi w ich pracach. Podobieństwa te zostały szybko rozpoznane i skłoniły wielu, z różnych powodów, do podjęcia próby określenia dokładnego charakteru możliwych relacji między dwoma filozofami.

Książka Eduarda von Hartmanna The Philosophy of the Unconscious została zaatakowana przez Nietzschego w drugim tomie Unzeitgemässe Betrachtungen. W 1891 Hartmann twierdził, że Nietzsche musiał być świadomy istnienia Stirnera, ponieważ Stirner był przez niego wspominany w tej samej książce, którą Nietzsche poddał krytyce. Jak wspomniano, Hartmann oskarżył Nietzschego o plagiat Stirnera. Nietzsche jest również znany z tego, że czytał Historię materializmu Langego, w której książka Stirnera Jedyny i jego własność jest krótko określana jako „najbardziej skrajna, o jakiej mamy wiedzę”. Lange dalej odnosi się do „złej sławy” książki Stirnera. Nietzsche natomiast znał bardzo dobrze oba dzieła Hartmanna i Langego.

Wydaje się, że Paul Lauterbach również odegrał rolę w budowaniu skojarzenia tych dwóch myślicieli. Lauterbach był bliskim przyjacielem Heinricha Köselitza (Petera Gasta, który przez wiele lat był swego rodzaju prywatnym sekretarzem Nietzschego). Lauterbach poznał dzieło Nietzschego dzięki Köselitzlowi i był jednym z pierwszych wielbicieli Fryderyka. Ciężko też pracował, aby ożywić myśl Stirnera. Uważał on, że Nietzsche jest „wielkim następcą, twórcą i twórczym transformatorem” Stirnera. Mając to na uwadze, zredagował i napisał wprowadzenie do wydania Stirner Reclam Edition z 1893. Omawiając książkę w liście do Köselitza, napisał: „Moje wprowadzenie ma tylko jeden cel: chronić przed nią niewinnych ludzi [książką Stirnera] oraz mistyfikować i sparaliżować złowrogich, głownie z pomocą Nietzschego”. Wprowadzenie to pojawiło się we wszystkich wydaniach Reclam Ego and Its Own od 1893 do 1924.

Franz Overbeck, który był jednym z najbliższych przyjaciół Nietzschego, przejrzał akta biblioteki uniwersyteckiej w Bazylei i był w stanie potwierdzić to, co twierdził ulubiony student Nietzschego, Adolf Baumgartner, że Fryderyk kiedyś wypożyczył książkę Stirnera (14 lipca 1874). Albert Lévy niezależnie potwierdził, że to Baumgartner wypożyczył książkę. Żona Franza Overbecka, Ida, poinformowała, że w latach 1880–1883 Nietzsche mieszkał z parą w kilku miejscach i wspomniał bezpośrednio o Stirnerze. Opisała ona dyskusję, którą odbyła z Nietzsche, w której wspomniał o Klingerze i Stirnerze w następujący sposób:

Resa von Schirnhofer podaje, że w 1897 odwiedziła siostrę Nietzschego w Weimarze:

Schirnhofer wspomina o kontrowersjach w tym czasie:

Jednak Ida Overbeck, która bardzo dobrze znała Nietzsche, sugeruje, że związku między twórczością Nietzschego i Stirnera nie należy postrzegać jako zwykłego plagiatu. Uważała raczej, że Nietzsche był winien Stirnerowi dług za wprowadzenie nowych pomysłów, które były znaczące dla Nietzschego w jego własnej pracy:

Poszlaki 
Twierdzenie o wpływie Stirnera na Nietzsche mogłyby zostać zignorowane, gdyby nie pozorne podobieństwa w pismach obu mężczyzn, które były często zauważane. Oprócz podobieństw i doniesień bliskiego przyjaciela Nietzschego, że czuł sympatię do Stirnera, istnieją jeszcze trzy inne poszlaki, które być może zasługują na wzmiankę.

Po pierwsze, Richard Wagner, którego wpływ na Nietzschego jest wszystkim znany, mógł być zaznajomiony z ideami Stirnera. Wiadomo było, że August Röckel przedstawił Wagnera rosyjskiemu anarchiście Michaiłowi Bakuninowi, a wszyscy trzej mężczyźni brali udział w powstaniu w Dreźnie w maju 1849. Wagner spotkał się w tym okresie kilka razy z Bakuninem i czytał również prace teoretyka mutualizmu Pierre-Josepha Proudhona. Stirner był często blisko związany z myślą anarchistyczną. Kilku autorów sugerowało, że Wagner wiedział o pracy Stirnera, a niektórzy sugerowali, że Stirner miał na niego wpływ.

Drugi dotyczy Hansa von Bülow, pierwszego męża Cosimy Wagner, który był wielkim mistrzem i interpretatorem muzyki Wagnera. Nietzsche najwyraźniej po raz pierwszy spotkał go na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku, kiedy Nietzsche często był gościem Wagnerów i został przedstawiony członkom ich kręgu. Bülow odwiedził Bazyleę 27 marca 1872, gdzie prowadził z Nietzsche długie rozmowy. W czerwcu tego roku Nietzsche zadedykował von Bülowowi swoją nową kompozycję muzyczną Manfred-Meditation i przesłał mu kopię partytury. Von Bülow odpowiedział 24 lipca ostrą krytyką tego utworu, ale Nietzsche najwyraźniej przyjął tę krytykę z wdziękiem. W każdym razie nie zerwał wszystkich kontaktów z von Bülowem, ponieważ wiemy, że Nietzsche przesłał mu gratisowy egzemplarz pierwszej części Zaratustry późnym latem lub wczesną jesienią 1883. Nietzsche wysłał również von Bülowowi kopię Poza dobrem i złem, kiedy druk został ukończony późnym latem 1886. Pisał również do Bülowa 4 stycznia 1889 gdy wiedział już, że jest chory psychicznie. Wiadomo, że Bülow był wielkim wielbicielem Stirnera i podobno znał go osobiście. W kwietniu 1892 Bülow zakończył swój ostatni występ z Filharmonią Berlińską przemówieniem „wychwalającym” idee Stirnera. Wraz z Johnem Henry Mackayem, biografem Stirnera, umieścił tablicę pamiątkową w ostatniej rezydencji Stirnera w Berlinie.

Trzecia poszlaką jest fakt, że od 1 do 17 października 1865 Nietzsche odwiedził dom swojego przyjaciela Hermanna Mushackego w Berlinie. Ojcem Hermanna był niejaki Eduard Mushacke, który w latach czterdziestych XIX wieku był „dobrym przyjacielem” Stirnera. Nietzsche najwyraźniej dobrze dogadywał się z Eduardem Mushacke. W liście z Lipska wysłanym do matki kilka dni później, 22 października, relacjonował: „Życie w Berlinie było wyjątkowo przyjemne. Stary Mushacke to najbardziej kochany mężczyzna, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Jesteśmy na ty”. Jedno z badań łączy ten nowo odkryty szczegół biograficzny z „początkowym kryzysem”, którego Nietzsche doświadczył w 1865 w wyniku zetknięcia się z ideami Stirnera, co doprowadziło do jego studiowania Schopenhauera.

Powiązanie obu myślicieli przez anarchistów 

W XIX wieku Nietzsche był często kojarzony z ruchami anarchistycznymi, mimo że w swoich pismach wyrażał negatywny stosunek do anarchistów. Może to wynikać z popularnego w tym okresie skojarzenia jego idei z ideami Stirnera, którego praca okazała się bardzo wpływowa pośród indywidualistycznych anarchistów. Byli oni często porównywani przez francuskich „anarchistów literackich” i wydaje się, że anarchistyczne interpretacje idei nietzscheańskich miały wpływ również na ruch anarchistyczny w Stanach Zjednoczonych. Powierzchowne podobieństwa w wyrażanych poglądach obu mężczyzn ponownie wydają się odgrywać kluczową rolę w tym skojarzeniu: „Częściowo z powodu jego egoistycznego nihilizmu, a częściowo z powodu jego neologistycznego, aforystycznego stylu, nazwisko Stirnera zaczęto kojarzyć z nazwiskiem Nietzschego, ponieważ obaj pisarze zostali przejęci przez anarchistów i innych radykalnych myślicieli na przełomie wieków”. To skojarzenie czasami denerwowało anarchistycznych myślicieli, którzy często postrzegali dzieło Nietzschego jako derywat.

Jean Grave, francuski anarchista działający w latach '90 XIX wieku, w obliczu rosnącej liczby anarchistów, którzy wiązali się z Nietzsche i Stirnerem, wyraził pogardę dla tego trendu, „bez wątpienia na długo przed odkryciem przez burżuazyjne literatury Nietzschego i Stirnera, kilku anarchistów stwierdziło, że »Indywidualność« musi tylko wziąć pod uwagę swoje własne »ja«, »swój własny komfort i własny rozwój«”. Następnie podał w wątpliwość zaangażowanie tych pisarzy, którzy nazywali siebie anarchistami, ponieważ potrafili recytować na pamięć kilka fragmentów Nietzschego lub Stirnera.

To skojarzenie było również powszechne wśród anarchistów (lub anarchistów indywidualistycznych) w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX i na początku XX wieku. We wstępie do pierwszego wydania Benjamina Tuckera angielskiego przekładu Jedynego i Jego własności pojawia się ponownie pytanie o inspiracje Stirnerem. W tym miejscu JL Walker zauważa, że „Nietzsche był często nazywany uczniem Stirnera”, a następnie wyraźnie stwierdza: „Główne dzieło Stirnera stanowi największy możliwy kontrast z dziecinną, wyściełaną frazeologią »Zaratustry« Nietzschego i jej fałszywą obrazowością. Kto kiedykolwiek wyobrażał sobie taką nienaturalną koniunkturę, jak orzeł »niosący« węża po przyjacielsku?. Jednak sam Tucker starał się promować idee Nietzschego jako wspierające anarchizm i jeden z badaczy zauważa: „Rzeczywiście, tłumaczenia pism Nietzschego w Stanach Zjednoczonych najprawdopodobniej ukazały się najpierw w Liberty, anarchistycznym czasopiśmie redagowanym przez Benjamina Tuckera”. Dodaje, że „Tucker wolał strategię wykorzystywania jego pism, ale postępując z należytą ostrożnością: „Nietzsche mówi wspaniałe rzeczy – często rzeczywiście anarchistyczne – ale nie jest anarchistą. Do anarchistów należy zatem intelektualne wykorzystanie tego potencjału. Można go dobrze wykorzystać, ale nie w sposób proroczy”.

Argumenty przeciwko wpływom Stirnera na Nietzsche 

Wiele osób które sugerowało, że Stirner nie miał żadnego wpływu na Nietzschego, po prostu odrzuca ten pomysł bez podjęcia prawdziwej dyskusji. Takie podejście obrał Alois Riehl, który, podobnie jak wielu późniejszych pisarzy, okazał Stirnerowi brak szacunku, nie wymieniając go z imienia. W 1897 pisał: „Jeszcze większy brak zdolności rozróżniania umysłów, jeśli zestawi się Nietzschego z mimowolnym parodystą Fichte, z autorem książki Ego i jego własność – to jednak to samo, co zestawianie pism o niemal niezrównanej sile języka i zgubnej sile geniuszu z literacką ciekawością”. Mimo że pisarze zadają sobie trud dla znalezienia argumentów, które obalą ideę wpływu Stirnera na Nietzsche, to fakt, że w opublikowanych i niepublikowanych pismach Nietzschego nie ma żadnej konkretnej wzmianki o Stirnerze, jest podstawowym argumentem przeciwko wpływom Maxa na Fryderyka.

Albert Lévy 
Brak jakichkolwiek odniesień do Stirnera zauważył Albert Lévy już w 1904 podczas studiowania Stirnera i Nietzsche. Ten argument przeciwko wpływom okazał się dość trwały, ponieważ wskazał wiele krótkich uwag na temat możliwego wpływu Stirnera na Nietzschego, które można znaleźć w publikacjach naukowych. Jednak pewien badacz (który czuje, że Nietzsche najprawdopodobniej nie był pod wpływem Stirnera) zauważa: „Nie można udowodnić, że ktoś nie przeczytał pewnej książki (która była dostępna). Brak czytania, w przeciwieństwie do czytania, zawsze jest kwestią prawdopodobieństwa”.

Levy odniósł się również trochę do faktu, że Nietzsche musiał być świadomy idei Stirnera poprzez prace Hartmanna i Langego (omówione powyżej). W przypadku Hartmanna spekulował, że kontekst i charakter wzmianki o Stirnerze w Filozofii nieświadomości Hartmanna nie skłoniłyby Nietzschego do przychylnego rozważenia pracy Stirnera i dodaje, że w każdym razie twierdzenia Hartmanna nie okazują się być bezpośrednim wpływem. Jeśli chodzi o wzmiankę o Stirnerze u Lange, Levy sugeruje, że skoro idee Stirnera są porównywane w tej pracy z Schopenhauerem, wynika z tego, że Nietzsche musiał postrzegać dzieło Stirnera jako w jakiś sposób związane z filozofią Schopenhauera. Dlatego Levy proponuje, że gdyby Stirner miał jakikolwiek wpływ na Nietzschego, byłby to niewiele więcej niż dodatkowy bodziec do pozostania uczniem Schopenhauera. Idąc tym tropem, konkluduje, że raport Overbecków o domniemanym podobieństwie Nietzschego ze Stirnerem powstał przez niezrozumienie relacji Nietzschego o relacji między Stirnerem a Schopenhauerem, wynikającej z błędnej interpretacji Langego.

Levy przechodzi następnie do porównania pozornie podobnych pomysłów obu myślicieli, sugerując, że te podobieństwa są powierzchowne. Na przykład zgodnie z interpretacją Levy’ego, Stirner chce uwolnić jaźń od wszelkich więzów i praw, podczas gdy Nietzsche głosi obowiązek oryginalności i szczerości; Stirner jest realistą, a Nietzsche jest „humanistą”, który widzi jedynie barbarzyństwo poza granicami starożytnej Grecji; Stirner ma krytyczny umysł, a Nietzsche jest artystą; Stirner szuka ciągłych ulepszeń (dla niego nadejście chrześcijaństwa i rewolucja francuska są znaczącymi kamieniami milowymi), podczas gdy Nietzsche podziwia starożytną Grecję, postrzega chrześcijaństwo jako dekadenckie i pragnie „renesansu”; Stirner jest „demokratą”, a Nietzsche jest arystokratą, którego idealne państwo jest „platońskie”; Stirner chce wyzwolić jaźń z jakiejkolwiek hierarchii, podczas gdy Nietzsche zastrzega sobie uprzywilejowaną arystokrację, wolności i egoizmu; i chociaż Stirner chce wzmocnić ducha opozycji, Nietzsche chce narzucić surową dyscyplinę, aby stworzyć piękną rasę.

Oskar Ewald 
Levy nie był sam. Chociaż szczegóły różniące poglądy obu mężczyzn było wiele, pojawiały się również inni, którzy je wskazywali. W przeglądzie stanu dyskusji filozoficznej w Niemczech opublikowanej w 1907 Oskar Ewald zasugerował:

Georg Simmel 
Georg Simmel uważał również, że wszelkie pozorne podobieństwa są powierzchowne:

Rudolf Steiner 
Nie wszyscy, którzy sprzeciwiali się wpływowi Stirnera, twierdzili, że podobieństwa, które można znaleźć w pracach obu mężczyzn, są powierzchowne. Rudolf Steiner poznał Elisabeth Förster-Nietzsche, gdy pracował nad słynną edycją weimarską dzieł Johanna Wolfganga von Goethego, przygotowywaną wówczas na zamówienie arcyksiężnej Saksonii Zofii. Następnie poprosiła go o zaaranżowanie biblioteki Nietzschego, a nawet powiedziała mu o obecności jej chorego brata. Spędził kilka tygodni w Archiwum Nietzschego w Naumbergu, spełniając prośbę Förster-Nietzsche. Redagował i napisał wstępy do dzieł Jeana Paula Richtera i Arthura Schopenhauera. Ponadto zapoznał się z Eduardem von Hartmannem i zadedykował mu książkę. Friedrich Nietzsche, Fighter for Freedom Steinera został wydany po raz pierwszy w 1895. W nim Steiner sugeruje:

Steiner cytuje kilka fragmentów Stirnera omawiających „Jedynego” i wyraźnie wiąże tę koncepcję z ideą „nadczłowieka” Nietzschego:

Wydaje się, że Steiner uważa, że podobieństwa między dwoma pisarzami są znaczące i istotne, ale tłumaczy to sugestią, że Nietzsche sam doszedł do „koncepcji świata podobnej do Stirnera”. Steiner nie wspomina o żadnym z ówczesnych argumentów sugerujących możliwość lub prawdopodobieństwo, że Nietzsche znał dzieło Stirnera. Odmiany tej próby wyjaśnienia pozornego podobieństwa w pismach Stirnera i Nietzschego poprzez teorię niezależnego rozwoju równoległego można znaleźć w dyskusjach o Stirnerze jako „prekursorze” Nietzschego.

John Glassford 
John Glassford uważa, że istnieje „zdumiewające podobieństwo” między niektórymi pomysłami dwóch mężczyzn. Chociaż wydaje się, że prawdopodobnie Nietzsche przeczytał Stirnera, powstrzymuje się jednak od stwierdzenia jakiegokolwiek wpływu lub plagiatu:

Po przeanalizowaniu kontrowersji dotyczących możliwego plagiatu, sugeruje: „Jeśli nie pojawią się nowe dokumenty, prawdopodobnie nigdy nie będziemy w stanie ustalić z całkowitą pewnością, czy Nietzsche dokonał plagiatu ze Stirnera. Poszlaki dostarczone przez opublikowane pisma są mocne, ale tylko wtedy, gdy ktoś przemyśli wiele różnic w opublikowanych pismach. [...] Niemniej jednak nie znam żadnego innego przykładu dwóch filozofów, których dzieła wykazują tak silne podobieństwo, ale gdzie żaden dług uznania nie miał miejsca”. Idąc za Löwithem, proponując pomysł, że Nietzsche najprawdopodobniej doszedł do idei podobnych do Stirnera z powodu „nieuniknionej logiki filozofii postheglowskiej”.

Thomas H. Brobjer 
W przeciwieństwie do Glassforda, Thomas H. Brobjer nie widzi żadnego „oszałamiającego podobieństwa” między tymi dwoma mężczyznami. Akceptuje niektóre z ogólnych podobieństw, o których wspomniał Glassford w swoim artykule, ale uważa, że twierdzenia o plagiacie, a nawet wpływach są niewłaściwe. Proponuje nowe możliwe rozwiązanie, a mianowicie to, że Nietzsche wiedział o Stirnerze z drugorzędnych dzieł. Chociaż Brobjer jest najwyraźniej bardzo uważnym uczonym, twierdzi, że „jedynym znanym drugorzędnym źródłem, które czytał Nietzsche [wspominając o Stirnerze], była Geschichte des Materialismus F.A. Langego”. Następnie stwierdza, że Nietzsche zdecydowanie czytał dzieła Hartmanna, w których wymienia się Stirnera, tak jakby był pierwszym, który opublikował to „odkrycie”. Chociaż fakt, że Nietzsche musiał przeczytać przynajmniej jedną z prac Hartmanna, w których omawiano Stirnera, jest bardzo starą poszlaką, Brobjer dodaje co najmniej jedno nowe źródło wtórne omawiające Stirnera, które Nietzsche mógł przeczytać.

Argumenty popierające wpływ Stirnera na Nietzsche

Anselm Ruest 
 dokonał przeglądu kontrowersji związanych z Nietzsche w swojej biografii Stirnera z 1906i doszedł do wniosku, że „Nietzsche przeczytał Stirnera, ale wstrzymał wzmiankę o nim w swoich pismach, ponieważ obawiał się, że była to »filozofia pozytywna, która tęskniła za życiem«, często była »nadużywana przez wielu czytelników jako usprawiedliwienie drobnych przestępstw i tchórzliwych występków«”.

Paul Carus 
Paul Carus napisał następujący fragment w 1914 o potencjalnej relacji między Nietzsche a Stirnerem:

Gilles Deleuze 
Gilles Deleuze sugeruje, że Stirner miał krytycznie ważny wpływ na Nietzschego, który był negatywny. Z tej perspektywy na egoizm Stirnera odpowiadało przezwyciężenie siebie Nietzschego i „teoria wyższego człowieka”. Według Deleuze’a:

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Tomasz Lachowski, Indywiduum w stirneryzmie i nietzscheanizmie 

Friedrich Nietzsche
Filozofia niemieckojęzyczna
Anarchizm indywidualistyczny